Talmont puede referirse a:

 Poblaciones francesas:
 Talmont-Saint-Hilaire; o
 Talmont-sur-Gironde.

 Luis de la Cerda, primer conde de Talmont.